Бонино () — имя собственное. Распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Бонино да Кампионе (1325—1397) — итальянский архитектор и скульптор, выдающийся мастер готического стиля в архитектуре Италии.
 Бонино, Джузеппина (1843—1906) — монахиня, блаженная Римско-католической церкви.
 Бонино, Ник (род. 1988) — американский хоккеист, центральный нападающий.
 Бонино, Рене (1930—2016) — французский спринтер, серебряный призёр чемпионата Европы в беге на 100 метров в Берне (1954).
 Бонино, Хосе Мигес (1924—2012) — аргентинский теолог, богослов.   
 Бонино, Эмма (род. 1948) — итальянский государственный и политический деятель.

 См. также 
 Бонин